Kiełbonki – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce.
 Stare Kiełbonki – wieś w gminie Piecki, w powiecie mrągowskim, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce.
 Nowe Kiełbonki – wieś w gminie Piecki, w powiecie mrągowskim, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce.